Prvenstvo se igralo dvokružno. Prvenstvo je osvojio NK Sokol Rajić i time se plasirao u viši rang (2. ŽNL Sisačko-moslavačku).

Tablica

Bilješke 
NK Nacional Stari Grabovac je kažnjen oduzimanjem 3 boda
NK Nafta Kozarice je kažnjena oduzimanjem 3 boda

Izvori 

 Glasilo Nogometnog središta Novska, #13/2009.

2008-09
sisačko-moslavačka-3-novska